Okabe bezeichnet:

in Japan:
 eine Stadt in der Präfektur Shizuoka: Okabe (Shizuoka)
 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Okabe (Saitama)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Okabe (Han) (heute: Fukaya)
 der Feudalklan in diesem Lehen: Okabe (Klan)

in Frankreich:
 Okabé (Berg) im Département Pyrénées-Atlantiques
 Nekropole von Okabé im Département Pyrénées-Atlantiques

Okabe (jap. ) ist der Familienname folgender Personen:
 Hideaki Okabe (* 1959), japanischer Politiker
 Okabe Kinjirō (1896–1984), japanischer Elektroingenieur
 Masataka Okabe, Schriftsteller
 Nao Okabe (* 1988), japanische Sprinterin
 Noriaki Okabe (* 1947), japanischer Architekt
 Takanobu Okabe (* 1970), japanischer Skispringer
 Takuto Okabe (* 1981), japanischer Fußballschiedsrichter
 Tetsuya Okabe (* 1965), japanischer Skirennläufer